Rosemary Casals e Wendy Turnbull erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Mima Jaušovec e Kathy Jordan.

Martina Navrátilová e Pam Shriver hanno battuto in finale 6–7 (4–7), 6–1, 6–3 Rosalyn Fairbank e Candy Reynolds.

Teste di serie 

  Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
  Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (finale)
 n/a
  Rosemary Casals /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
  Billie Jean King /  Sharon Walsh (semifinali)
  Mima Jaušovec /  Kathy Jordan (semifinali)
  Anne Hobbs /  Andrea Jaeger (quarti di finale)
  Jo Durie /  Ann Kiyomura (secondo turno)

 Lea Antonoplis /  Barbara Jordan (secondo turno) 
 Elise Burgin /  JoAnne Russell (quarti di finale) 
 Hana Mandlíková /  Betsy Nagelsen (secondo turno) 
 Dianne Balestrat /  Betty Stöve (primo turno) 
 Kathleen Horvath /  Yvonne Vermaak (primo turno) 
 Anna-Maria Fernández /  Beth Norton (primo turno) 
 Carling Bassett /  Ivanna Madruga-Osses (terzo turno) 
 Andrea Leand /  Mary Lou Daniels (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1983